Шумо́вская () — женская форма фамилии . Известные носители:
 Шумовская, Антонина (1868—1938) — американская пианистка польского происхождения.
 Шумовская, Малгожата (род. 1973) — польский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Топоним 
 Шумовская — деревня, Кинешемский район, Ивановская область, Россия.